

Localidades

Saint-Urbain (Vendeia)
Saint-Urbain (Finisterra)
Ou ainda:
Saint-Urbain-Maconcourt

Desambiguações de topônimos